НПУ — Народна партія України
 НПУ — Національний педагогічний університет
 НПУ — Національна поліція України
 НПУ — наземна пускова установка
 НПУ — нафтопромислове управління